Zhu Qi (1972) – giocatore di calcio a 5 cinese
Zhu Qi (1974) – calciatore cinese